Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce były drugimi w sezonie 2016/2017 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano w dniach 9–11 grudnia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz pierwszy raz w tym sezonie w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn 
 Polacy nie zakwalifikowali się do biegu na dochodzenie.

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Pokljuce

Bibliografia 
 

Pokljuka
2016 w Słowenii
Biathlon w Słowenii